Székely Jenő (1886–1946) sakkmester, sakkfeladványszerző, sakkíró, a Magyar Sakkszövetség főtitkára
Székely Jenő (1889–1965) erdélyi magyar költő, elbeszélő